est la traduction anglaise pour Loi de Murphy.

Cinéma et télévision 
 Murphy's Law est le titre original du film américain La Loi de Murphy, réalisé par J. Lee Thompson en 1986 ;
 Murphy's Law est le titre original de la série télévisée américaine Murphy, l'art et la manière d'un privé très spécial, créée par Lee David Zlotoff en 1988 ;
 Murphy's Law est un téléfilm britannique réalisé par John Strickland en 2001 ;
 Murphy's Law est un court métrage américain réalisé par Dan Masucci en 2002 ;
 Murphy's Law est le titre original de la série télévisée britannique La Loi de Murphy, diffusée entre 2003 et 2007.

Musique 
 Murphy's Law est un groupe de punk hardcore new-yorkais ;
 Murphy's Law est un album du précédent groupe, sorti en 1986 ;
 Murphy's Law est un album de Murphy Lee sorti en 2003.

Voir aussi